Тохар Бутбуль  — ізраїльський дзюдоїст, бронзовий призер Олімппійських ігор 2020 року.

Виступи на Олімпіадах

Досягнення 
Джерело:

Примітки

Посилання 
 Тохар Бутбуль на сайті International Judo Federation 
 Тохар Бутбуль на сайті Judoinside.com 

Ізраїльські дзюдоїсти
Ізраїльські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Дзюдоїсти на літніх Олімпійських іграх 2020